Râul Piatra se poate referi la:

 Râul Piatra, Borod
 Râul Piatra, Negrișoara
 Râul Piatra, Slănic

 Râul Piatra Acră
 Râul Piatra Arsă
 Râul Piatra Caprei
 Râul Piatra Rea

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)

 Râul Pietriș (dezambiguizare)
 Râul Pietrele (dezambiguizare)
 Râul Pietrosu (dezambiguizare)
 Râul Pietroasa (dezambiguizare)

 Râul Pietroșița, curs de apă, afluent al râului Păscoaia
 Râul Pietricica, curs de apă, afluent al râului Ialomicioara
 Râul Pietrile, un curs de apă, afluent al râului Petrimanu

Toponime românești